

Toponimi 
 Vienne – comune francese nel dipartimento dell'Isère
 Vienne – fiume francese
 Vienne – dipartimento francese della prefettura di Poitiers
 Alta Vienne – dipartimento francese della prefettura di Limoges
 Vienne-en-Bessin – comune francese nel dipartimento del Calvados.

Concili 
 Concilio di Vienne

Diocesi 
 Diocesi di Grenoble-Vienne

Luoghi storici 
 Vienne – città della Gallia meridionale.

Pagine correlate 
 Vienna (disambigua)

Altri progetti